Paola Ruffo di Calabria
 Prinses Paola (schip, 1966)